Gneo Claudio Severo Arabiano console nel 163 e 173 d.C.
Gneo Claudio Severo – console 235